Лом:
 Лом — ручной ударный и рычажный инструмент.
 Лом — отходы производства, строительный мусор, бой. Например, лом меди, металлолом.
 Лом — самоназвание боша, этнографической группы цыган, проживающих в Армении, Грузии и Турции.
 Реликтовый лес Лом — реликтовый лес на Балканском полуострове.
 Операция «Лом» — специальная диверсионная операция Второй Речи Посполитой против Подкарпатской Руси (1938).

Топонимы

Водные объекты 
 Лом — река в Камеруне, левый приток Санаги.
 Лом — река на северо-западе Болгарии, правый приток Дуная.
  — река в северо-восточной Болгарии, последний крупный правый приток Дуная.

Населённые пункты 
 Россия
 Лом — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Лом — деревня в Кировской области, ныне в составе Кирова.
 Лом — село в Яранском районе Кировской области.
 Лом — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Лом — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Лом — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Лом — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Лом — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Лом — деревня в Шалинском районе Свердловской области.
 Лом — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Лом — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Лом — деревня в Святосельском сельском округе Тверской области.
 Лом — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Лом — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Лом — станция Ярославского региона Северной железной дороги.
 Лом — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.
 Лом — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

 Болгария
 Лом — город в Монтанской области на одноимённой реке.
 Лом — община в Монтанской области.

 Чехия
 Лом — город в Устецком крае Чехии.
  — село и муниципалитет в районе Страконице.
  — община в районе Табор.
  — место в районе Мост.

 Другие
 Лом — коммуна в Норвегии.
 Лом — пик на острове Ливингстон.
 Лом — деревня в коммуне  (Камбоджа).

Фамилия 
 Лом, Герберт (1917—2012) — британский актёр чешского происхождения.
 Лом, Дюпюи де (1816—1885) — французский политик и кораблестроитель.
 Лом, Иан — шотландский поэт.
 Лом, Юханна (1747—1834) — шведская баронесса и просветительница.

Персонажи 
 Лом — персонаж книги «Приключения капитана Врунгеля» и одноимённого мультфильма.

Аббревиатура 
 ЛОМ — лидер общественного мнения.
 «Л. О. М.» — «Лекарство от меланхолии», минская музыкальная группа.

См. также 
  (значения)
  (значения)
 Горни-Лом — село в Болгарии.
 Долни-Лом — село в Болгарии.
 Ломик — река в Кировской области, приток Лобани.
  (значения)
  (значения)